O kan verwijzen naar:
 O, de vijftiende letter uit het moderne Latijnse alfabet.

Maatschappij
 O (achternaam), een zeldzame familienaam die vooral in de Belgische gemeentes Lennik en Sint-Pieters-Leeuw voorkomt.
 O, afkorting van de windrichting oost. Om verwarring met een nul te vermijden, wordt ook in het Nederlands (bijvoorbeeld op de nummers van portalen langs snelwegen) vaak de letter E gebruikt.
 O of O., afkorting van Overijssel, vooral gangbaar bij de plaatsaanduiding Hengelo (O), om de grote stad Hengelo (Overijssel) te onderscheiden van het nabijgelegen dorp Hengelo (Gelderland).
 Station Oss
 O, straatnaam van de drug opium.
 O., afkorting van "overwegende" (veelvuldig gebruikt in oude arresten).

Taal
 O, een dialect van het Kuy, gesproken in Cambodja.
 O (nimmer oh), een vocatief partikel: een woord dat in plechtige taal soms wordt gebruikt vóór de naam van een aangesproken persoon of object. Komt ook voor in het Latijn, het Engels en (als Ô) in het Frans.
 O, letter in het Latijnse, Griekse en Cyrillische schrift
 Ø en Ǿ, letter in Scandinavische talen (Deens, Noors)
 Ö, letter in Scandinavische talen (Zweeds, Fins), in het Hongaars en in het Duits
 Ő, letter in het Hongaars, met twee streepjes (lijkend op accenten)
 Ó, het Ierse woord voor kleinzoon, dat veel in namen voorkomt. Zie Mac (zoon).
 O of oh, een uitroep van schrik of verrassing in veel talen. In het Engels, Frans en Spaans wordt altijd oh geschreven. In Nederland wordt dit door sommigen als incorrect ervaren, terwijl het in België het gebruikelijkst is. (De spelling met h geeft een 'gesloten' lettergreep weer en moet dus, gegeven het Nederlandse spellingsysteem, eigenlijk worden uitgesproken met de o van pot.)

Wetenschap
 O, het chemisch element zuurstof (<Latijn: oxygenium).
 O(n2), in de informatica om de complexiteitsorde aan te duiden.
 O, in de geneeskunde als een van de bloedgroepen, eigenlijk bloedgroep 0 (nul).
 O-benen, genua vara, naar buiten gerichte benen.

Muziek
O (Damien Rice), een muziekalbum uit 2001
O (De Staat), een muziekalbum uit 2016
O (Omarion), een muziekalbum uit 2005
O (Eiko Shimamiya), een muziekalbum uit 2006
o (Tilly and the Wall), een muziekalbum uit 2008
O (Coldplay), een nummer uit het album "Ghost Stories" uit 2014

Literatuur
 O, afkorting van Odile, de hoofdpersoon uit de roman Histoire d'O.
 Die Marquise von O..., een novelle van de Duitse auteur Heinrich von Kleist.

Overige media
 O (film), een film uit 2001 van Tim Blake Nelson met Mekhi Phifer, gebaseerd op Shakespeares Othello
 O, de populaire naam van een tijdschrift van Oprah Winfrey, O, The Oprah Magazine
"O", een show van Cirque du Soleil in Las Vegas
 Histoire d'O (film), verfilming uit 1975 van het gelijknamige boek

Zie ook
 0, het cijfer nul.
 Genovevo de la O, Mexicaans militair, revolutionair en politicus.